Cupa UEFA 2007-2008 a fost a 37-a ediție a competiției de fotbal Cupa UEFA și a 50-a dacă se iau în calcul cele 13 ediții ale Cupei Orașelor Târguri (Inter-Cities Fairs Cup).

Calificări

Primul tur preliminar
Tragerea la sorți, care a fost realizată de către Secretarul General UEFA David Taylor și Michele Centenaro, UEFA's head of club competitions, a avut loc pe Vineri, 29 iunie 2007 la ora 13:30 CET în Nyon, Elveția. Meciurile s-au jucat pe 19 iulie și 2 august 2007.

!colspan="5"|Southern-Mediterranean region
|-

|-
!colspan="5"|Central-East region
|-

|-
!colspan="5"|Northern region
|-

|}

1 This match was played at Partizan Stadium in Belgrad.
2 UEFA expelled Partizan from the 2007–08 UEFA Cup due to crowd trouble at their away tie in Mostar, which forced the match to be interrupted for 10 minutes. UEFA ajudged travelling Partizan fans to have been the culprits of the trouble, but Partizan were allowed to play the return leg while the appeal was being processed. However, Partizan's appeal was rejected so Zrinjski Mostar qualified.
3 This match was played at Szusza Ferenc Stadium in Budapesta because MTK Budapest's ground in Budapesta does not meet UEFA standards.
4 This match was played at Stadionul Zimbru in Chișinău because FC Nistru Otaci's ground in Otaci does not meet UEFA standards.

Al doilea tur preliminar
The draw, which was conducted by UEFA General Secretary David Taylor and Giorgio Marchetti, UEFA's director of professional football, was held on Friday, 3 august 2007 at 13:00 CET in Nyon, Switzerland. The matches were played on 16 and 30 august 2007.

!colspan="5"|Southern-Mediterranean region
|-

|-
!colspan="5"|Central-East region
|-

|-
!colspan="5"|Northern region
|-

|}

Primul tur
The draw, which was conducted by UEFA General Secretary David Taylor and Gérard Houllier, the winning coach in the 2000–01 tournament, was held on Friday, 31 august 2007 at 13:00 CET in Monaco. The matches were played on 20 September and 4 October 2007.

!colspan="5"|Group 1

|-
!colspan="5"|Group 2

|-
!colspan="5"|Group 3

|-
!colspan="5"|Group 4

|-
!colspan="5"|Group 5

|-
!colspan="5"|Group 6

|-
!colspan="5"|Group 7

|-
!colspan="5"|Group 8

|}

1 This match was played at Panthessaliko Stadium in Volos because AE Larissa's ground (Alkazar Stadium in Larissa) would not meet UEFA standards.

Faza grupelor
The draw, which was conducted by UEFA's director of professional football Giorgio Marchetti and Michele Centenaro, UEFA's head of club competitions, was held on Tuesday, 9 October 2007 at 12:00 CET in Nyon, Switzerland.

The top three teams (highlighted in green) of each group qualified for the next round. Based on paragraph 6.06 in the UEFA regulations for the current season, if two or more teams were equal on points on completion of all the group matches, the following criteria were applied to determine the rankings:
superior goal difference from all group matches played;
higher number of goals scored in all group matches played;
higher number of goals scored away in all group matches played;
higher number of wins;
higher number of away wins;
higher number of coefficient points accumulated by the club in question, as well as its association, over the previous five seasons (see paragraph 8.03 of the UEFA regulations).

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Grupa E

Grupa F

Grupa G

Grupa H

Faza finală
All of the rounds in the final phase are two-legged, except for the final. In the event of aggregate scores being equal after normal time in the second leg, the winning team will be that which scored more goals on their away leg: if the scores in the two matches were identical, extra time is played. The away goals rule also applies if scores are equal at the end of extra time. If there are no goals scored in extra time, the tie is decided on a penalty shoot out. The team first out of the hat in each tie plays the first leg of their tie at home, and the second leg away.

Tabloul

1/32 de finală
The draw for the round of 32, which was conducted by UEFA General Secretary David Taylor and Michele Centenaro, UEFA's head of club competitions, was held on Friday, 21 December 2007 at 13:00 CET in Nyon, Switzerland. The eight group winners were drawn against the eight third-placed teams, while the eight second-placed teams were drawn against the eight teams who finished third in the Champions League groups. Teams from the same group or the same country cannot be drawn together.

The first legs were played on 13 and 14 February 2008. The second legs were played on 21 February 2008.

|}

1/16 de finală
The draw for the Round of 16, which was conducted by UEFA General Secretary David Taylor, was also held on Friday, 21 December 2007 at 13:00 CET in Nyon, Switzerland. The first legs were played on 6 March 2008. The second legs were played on 12 and 13 March 2008. Unlike the previous rounds, teams from the same group or country may be drawn together from the round of 16 onwards.

|}

Sferturi de finală
The draw for the quarter-finals, semi-finals and final, which was conducted by UEFA General Secretary David Taylor and Denis Law, the ambassador for the final in Manchester, was held on Friday, 14 March 2008 at 14:00 CET in Nyon, Switzerland. The first legs of the quarter-finals were played on 3 April and the second legs were played on 10 April 2008.

|}

Semifinale
Meciurile din semifinale s-au jucat pe 24 april și 1 mai 2008.

|}

Finala
The final was contested by Russian side Zenit Sankt Petersburg and Scottish side Rangers on 14 May 2008 at the City of Manchester Stadium in Manchester, England. Zenit won the match 2–0, with goals from Igor Denisov and Konstantin Zyryanov coming in the last 20 minutes of the game to give Zenit their first UEFA Cup title.

The night was marred by rioting by Rangers supporters in Manchester city centre.

Golgheteri
The top scorers in the 2007–08 UEFA Cup are the following:

Sources: Top Scorers Final - Wednesday 14 May 2008 (after match)

Vezi și
Liga Campionilor 2007-2008
Cupa UEFA Intertoto 2007
Supercupa Europei 2008

Referințe și note

Legături externe
 2007–08 All matches UEFA Cup – season at UEFA website
 All scorers 2007–08 UEFA Cup according to (excluding preliminary round) according to protocols UEFA + all scorers preliminary round
 2007/08 UEFA Cup - results and line-ups (archive) 

Sezoanele Cupei UEFA
2007 în fotbal
2008 în fotbal